Jerković Duliba nalazi se u Ličko-senjskoj županiji. Jerković Duliba nije tipična duliba, već je to dražica, iskrčena i ljudskom rukom preobličena šumovita padina, nagnuta i otvorena prema jugozapadu. Spuštajući se stazom s obje strane puta vide se duge, podzidane terase, nekad vrtovi na prisuncu, a sada zarasle u šumu i šikaru. Jedino se zdesna, na padini Stoićeva vrha, održala nešto veća travnata čistina. Proces zarastanja toliko je uznapredovao da je dražica, kad se promatra s okolnih brižaka, gotovo neprepoznatljiva, posve skrivena u šumi. 

U Dulibu su selili Jerkovići s Velikih Brisnica. Dva stana pored staze majstorski su sazidani, a iza onog niže smještenog stana nalazi se šterna puna vode.	

Sjeverno iznad Jerković dulibe uzdiže se Stoićev vrh, krševit greben koji je dulibu štitio od bure i omogućio joj da doživi svoje "tropske" dane. S druge strane Stoićeva vrha je još prostranija uvala pod bukovom šumom Jukić duliba. Prema popisu stanovništva i 2011. godine područje nije imalo stanovnika te kućanstava.

Vidi još
 Gornje Dulibe
 Perić Duliba

Izvori

Ličko-senjska županija